Parental Guidance steht für:

 British Board of Film Parental Guidance, siehe British Board of Film Classification #Freigaben
 Motion Picture Association Parental Guidance, siehe Motion Picture Association #Bewertungskategorien
 Parental Guidance, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern